OPS hkan syfta på:

 OPS  – en form av offentlig upphandling, se Offentlig-privat samverkan.
 Ops (gudinna) – en romersk gudinna
 2736 Ops – en asteroid
 Ops (djur) – en fjärilsart